2009 Голяма награда на Германия е 56-о за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 12 юли 2009 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия